Message Bus steht für:

 Message Bus (Software), Softwarekomponente zum Übertragen von Nachrichten, siehe Message Oriented Middleware
 Message Bus (Entwurfsmuster), ein Entwurfsmuster in der Softwareentwicklung, siehe Entwurfsmuster #Nachrichtenmuster